Мюри́д ():
 Мюрид — в суфизме, ученик, находящийся на первой (низшей) ступени посвящения.
 Мюрид — член мусульманского повстанческого движения в Российской империи в 1820-х-1850-х годах.
 Мюрид (хан Золотой Орды)